Schloss Bad Grönenbach steht für folgende Schlösser:

 Hohes Schloss Bad Grönenbach
 Unteres Schloss Bad Grönenbach